Дицирконийрений — бинарное неорганическое соединение
рения и циркония
с формулой ReZr,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дицирконийрений образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mnm,
параметры ячейки a = 1,012 нм, c = 0,542 нм, Z = 10,
структура типа урана β-U
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1900°C  (1640°C ).

Примечания 

Соединения циркония
Соединения рения
Интерметаллиды